Kerkrade (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Limburg
Kerkrade (plaats), een plaats in deze gemeente
Kerkraads, het dialect van Kerkrade
SV Kerkrade, een voormalige voetbalclub uit deze plaats